Chiquito peut désigner :

Personnalités 
 Chiquito (1932-1997), acteur philippin ;
 Chiquito de la Calzada (né en 1932), comédien espagnol.

Toponymes 
 Chiquito, une île de l'archipel de Los Hermanos au Venezuela.

Autres 
 Chiquito, une chaîne de restaurants britannique spécialisée dans la nourriture mexicaine ;
 Chiquito, une ville de fiction de l'univers du Marsupilami.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme